Zahlten ist Familienname von:

 Horst Zahlten (1922–1978), deutscher Schriftsteller
 Johannes Zahlten (1938–2010), deutscher Kunsthistoriker und Bronzegießer